Saucillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Saucillo, Chihuahua, 
 Saucillo, Coahuila, Viesca, 
 Saucillo (kommun), Chihuahua, 
 Saucillo, Hidalgo, Chapulhuacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar